Delacău se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Delacău - localitate centru de comună în raionul Anenii Noi
 Delacău - localitate centru de comună în Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova